Мода может означать:

 Мода — непродолжительное господство определённого вкуса в какой-либо сфере жизни или культуры.
 Мода (оптика) — одно из возможных решений уравнения Максвелла.
 Мода (петрография) (модальное число) — относительное количество цветных (темноцветных) минералов в интрузивной магматической горной породе. Выражается величиной цветного индекса M'.
 Мода (статистика) — в теории вероятностей и статистике, одна из характеристик распределения; значение переменной величины, которое встречается наиболее часто.
 
 «Мода» — музыкальный альбом группы «Браво».
  — район Стамбула, в области Кадыкёй.
 Мода, Гуидо (1885—1957) — итальянский футболист и тренер.
 МОДА или CAPM — в экономике одна из теорий оценки акций.

См. также 
 Моды (значения)